Bob Bryan en Mike Bryan wonnen de dubbelspeltitel door in de finale te winnen van het duo Martin Damm en Leander Paes met 4–6, 6–3 en 6–4.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe link 
 Speelschema

Australian Open
ITF-toernooi in 2006